Kwame Ofori ist der Name von

* Kwame Ofori (Fußballspieler)  (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Kwame Ofori (Footballspieler) (* 1993), deutscher American-Football-Spieler